Searching (englisch: suchen) steht für

 Searching (2018), Filmtitel
 Searching (Fernsehserie)

Siehe auch:
 Searching for Sugar Man 
 Vanity Searching